Hale-Bopp — cometa observado no século XX 
7086 Bopp — asteroide da cintura principal

Desambiguação